Perth Airport bezeichnet:
 Perth Airport (Schottland), Flughafen im schottischen Council Area Perth and Kinross
 Flughafen Perth (Western Australia), Flughafen im australischen Bundesstaat Western Australia